Нерити́на () — род небольших водных улиток с оперкулумом, обитающих в морской, солоноватой, а иногда, и в пресной воде.

Виды 
 Neritina adansoniana (Récluz, 1841)
 Neritina afra Sowerby, 1841	 
 Neritina cariosa (Wood, 1828) = (синонимы): Theodoxus cariosus (Wood, 1828), Theodoxus cariosa	 
 Neritina clenchi Russell, 1940	 
 Neritina cristata Morelet, 1864	 
 Neritina gagates (Lamarck, 1822)	 
 Neritina glabrata Sowerby, 1849	 
 Neritina granosa Sowerby	 
 Neritina kuramoensis Yoloye & Adegoke, 1977	 
 Neritina manoeli	 
 Neritina mauriciae (Lesson, 1831)	 
 Neritina meleagris (Lamarck, 1822)	 
 Neritina natalensis Reeve, 1855	 
 Neritina oweniana (Wood, 1828)	 
 Neritina piratica Russell, 1940	 
 Neritina pulligera (Linnaeus, 1767) — type species	 
 Neritina punctulata Lamarck, 1816	 
 Neritina reclivata (Say, 1822) 	 
 Neritina rubricata Morelet, 1858	 
 Neritina tiassalensis Binder, 1955	 
 Neritina usnea (Roding, 1798) 
 Neritina violacea (Gmelin, 1791)	 
 Neritina virginea (Linnaeus, 1758) 	 
 Neritina zebra (Bruguière, 1792)	 
			
Синонимы в именовании видов:
 Neritina consimilis Martens, 1879 — синоним Neritilia rubida (Pease, 1865)	 
 Neritina hellvillensis Crosse, 1881 — синоним Smaragdia souverbiana (Montrouzier, 1863)	 
 Neritina manoeli Dohrn, 1866 — синоним Neritilia manoeli (Dohrn, 1866)	 
 Neritina pulcherrima Angas, 1871 — синоним Smaragdia souverbiana (Montrouzier, 1863)	 
 Neritina pusilla C.B. Adams, 1850 — синоним Neritilia pusilla (C.B. Adams, 1850)	 
 Neritina pygmaea C.B. Adams, 1845 — синоним Neritilia succinea (Récluz, 1841)	 
 Neritina rangiana Récluz, 1841 — синоним Smaragdia rangiana (Recluz, 1841)	 
 Neritina rubida Pease, 1865 — синоним Neritilia rubida (Pease, 1865)	 
 Neritina souverbieana Montrouzier, 1863 — синоним Smaragdia souverbiana (Montrouzier, 1863)

Примечания

Ссылки 
  Vaught, K.C. (1989). A classification of the living Mollusca. American Malacologists: Melbourne, FL (USA). ISBN 0-915826-22-4. XII, 195 pp

Neritidae
Роды моллюсков